Харнай:

 Харнай — город в центральной части Пакистана, в провинции Белуджистан. 
 Харнай — один из 30 округов пакистанской провинции Белуджистан.